Trash kan syfta på:

 Trash (film, 1970) – amerikansk film från 1970 i regi av Paul Morrissey
 Trash (film, 1999) – en film med Veronica Cartwright
 Trash (film, 2014) – brittisk film från 2014 i regi av Stephen Daldry
 Trash (musikalbum) – musikalbum från 1989 av Alice Cooper
 Trash (New York Dolls-låt) – låt från 1973 av New York Dolls
 Trash (Suede-låt) – låt från 1996 av Suede

Se även 
 Thrash metal